Мярьямаа () — эстонский топоним:

 Мярьямаа — бывшая волость в уезде Рапламаа, Эстония. Упразднена в 2017 году.
 Мярьямаа — волость в уезде Рапламаа, Эстония. Основана в 2017 году.
 Мярьямаа — посёлок в уезде Рапламаа, Эстония.